Кподо ()  — фамилия. Носители:

 Кподо, Бенард (род. 2008) — ганский футболист, полузащитник.
 Кподо, Эдвард (род. 1990) — ганский футболист, защитник.